Сан-Ільдефонсо — місто в центральній Іспанії, літня резиденція королів Іспанії, де було підписано кілька договорів; кожен офіційно називався «Договір Сан-Ільдефорнсо» (, інколи Tradato de San Ildephonso). Ціми договорами були:
 Перший Договір у Сан-Ільдефонсо 1777 року між Іспанією і Португалією
 Другий Договір у Сан-Ільдефонсо 1796 року між Іспанією і Францією, що об'єднував дві країни
 Третій Договір у Сан-Ільдефонсо 1800 року між Іспанією і Францією, згідно з яким Іспанія повернула Луїзіану до Франції.